Овся́нка (от овёс) — многозначный термин.

Пища 
 Овсянка — овсяная каша, продукт питания.

Животные 
 Овсянка — название многих птиц семейства овсянковых отряда воробьинообразных; первоначально, в русском языке, — название птиц некоторых видов рода Настоящие овсянки.
 Овсянка — другое название вида рыб верховка семейства карповых.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Овсянка — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Овсянка — агрогородок в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Овсянка — село в Зейском районе Амурской области.
 Овсянка — село в городском округе «город Дивногорск» Красноярского края.
 Овсянка — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Овсянка — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Овсянка — посёлок в Пестравском районе Самарской области.

Польша 
 Овсянка () — деревня в гмине Кобежице, Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство.
 Овсянка () — деревня в гмине Чарна-Домбрувка, Бытувский повят, Поморское воеводство.

Реки 
 Овсянка — река в Самарской области России, приток Большого Иргиза.
 Овсянка — река в Смоленской области России, приток Гжати.
 Овсянка — река в Витебской области Белоруссии и Псковской области России, приток Усвячи.
 Овсянка — река в Тверской области России, впадает в озеро Удомля.

Другое 
 Операция «Овсянка» — кодовое название, которое используется в министерстве финансов Великобритании.

См. также 
 Овсянки
Малая Овсянка